O Grupo 3 da Copa do Mundo FIFA de 1930 começou em 14 de julho e foi concluído em 20 de julho. O Uruguai ficou em primeiro no grupo e avançou à semifinal. Peru e Romênia não passaram.

Grupo

Romênia vs Peru

Uruguai vs Peru

Uruguai vs Romênia

Copa do Mundo FIFA de 1930